Себастьєн Бурде (, *28 лютого 1979 року, Ле Ман) — французький автогонщик, чотириразовий чемпіон серії ChampCar. З 2008 року виступав за команду Формули-1 «Скудерія Торо Россо».

Повна таблиця результатів

Формула-1 

Жирним шрифтом позначені етапи, на яких гонщик стартував з поулу.
Курсивом позначені етапи, на яких гонщик мав найшвидше коло.

Посилання 

 Офіційний сайт.
 Сайт фанів Себастьєна Бурде.
 Деталі кар'єри Себастьєна Бурде.
 http://wildsoft.ru/
 http://www.formula1.com/
 https://web.archive.org/web/20080907111411/http://www.f1db.com/

Уродженці Ле-Мана
Пілоти Формули-1
Французькі автогонщики
Французькі пілоти Формули-1